Рамо́н Ба́ррос Лу́ко (;  — , , Чили) — чилийский адвокат и политик. Президент Чили с 23 декабря 1910 года по 23 декабря 1915 года. Член Либеральной партии Чили.

Карьера 
 1872—1876, министр финансов.
 1884 1885, министр финансов.
 1885, министр внутренних дел.
 1888—1889, министр внутренних дел.
 1891—1892, министр внутренних дел.
 1892—1893, министр внутренних дел.
 1894—1895, министр внутренних дел.
 1901, министр внутренних дел.
 1902, министр внутренних дел.
 1903, министр внутренних дел.
 1910—1915, Президент Республики.

Интересные факты 
 В честь президента был назван его любимый сэндвич с жареной говядиной и сыром — Баррос Луко

Примечания

Ссылки 
 Биография

Президенты Чили
Выпускники Чилийского университета
Юристы Чили
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Чили
Председатели Сената Чили